|}

Die Südsibirische Eisenbahn (, Juschno-Sibirskaja magistral; Abkürzung , JuschSib) ist eine teilelektrifizierte breitspurige Bahnstrecke in der Spurweite von 1520 mm in Russland und Kasachstan. Die Strecke ist Teil des Transsibirischen Eisenbahnnetzes.

Verkehrsgeografische Lage 
Die Südsibirische Eisenbahn führt von Magnitogorsk über Nord-Kasachstan (Astana–Ekibastus–Pawlodar), Barnaul und Abakan bis nach Taischet. Dort schließt sie sich dem Netz der Baikal-Amur-Magistrale (BAM) an. Ihre Länge, beträgt mehr als 3.000 Kilometer. Sie ist durch mehrere Querstrecken mit der Transsibirischen Eisenbahn verbunden. Die Strecke durchquert Gebiete mit reichen Bodenschätzen und landwirtschaftlich geprägte Gebiete, den kasachischen Transural, den Altai und die mittlere Angara.

Geschichte 
Die Strecke wurde zwischen 1940 und 1966 von der Sowjetunion gebaut. Sie war Nachschubweg für die Ostkolonisation, militärstrategischer Verkehrsweg und Entlastungsstrecke für die Transsibirische Eisenbahn.

Nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 wurde Kasachstan ein eigenständiger Staat. Die so neu entstandene Zollgrenze und der allgemeine Wirtschaftsrückgang dieser Zeit reduzierten den Güterverkehr stark.

Strecke 
Die Strecke ist von Magnitogorsk bis Pawlodar, von Barnaul bis Meschduretschensk und zwischen Tigay und Abakan zweigleisig. Die Strecke ist zumindest abschnittweise elektrifiziert.

Siehe auch 
 Krasnojarskaja schelesnaja doroga (: Krasnojarsker Eisenbahn)
 Sapadno-Sibirskaja schelesnaja doroga (: Westsibirische Eisenbahn)
 Bahnstrecke Kysyl–Kuragino

Literatur 
 Н.П.Лагутина, Т.Ю. Набокова, Т.П. Филатова: Атлас Железные Дороги. Omsk 2010.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Russland
Bahnstrecke in Kasachstan
Verkehrsbauwerk in Sibirien
Transsibirische Eisenbahn
Spurweite 1520 mm